

Akasvayu Girona 

Entrenador: Pedro Martínez

Alta Gestión Fuenlabrada 

Entrenador: Luis Casimiro

AXA FC Barcelona 

Entrenador: Dusko Ivanovic

CB Granada 

Entrenador: Sergio Valdeolmillos

Cajasol 

Entrenador: Rubén Magnano

DKV Joventut 

Entrenador: Aíto García Reneses

Gran Canaria Grupo Dunas 

Entrenador: Salva Maldonado

Grupo Begar León 

Entrenador: Gustavo Aranzana

Grupo Capitol Valladolid 

Entrenador: Javier Imbroda

Iurbentia Bilbao Basket 

Entrenador: Txus Vidorreta

MMT Estudiantes 

Entrenador: Nacho Azofra

Pamesa València 

Entrenador: Fotis Katsikaris

Polaris World Murcia 

Entrenador: Manuel Hussein

Reial Madrid 

Entrenador: Joan Plaza

Ricoh Manresa 

Entrenador: Jaume Ponsarnau

Tau Cerámica 

Entrenador: Neven Spahija

Unicaja Málaga 

Entrenador: Sergio Scariolo

ViveMenorca 

Entrenador: Ricard Casas

Lliga ACB